Snuff the Punk (al español seria "Matar/Asesinar al Mocoso/Insolente") es el primer álbum de estudio de la banda P.O.D.

Lista de canciones

Personal
Sonny Sandoval - vocalista

Marcos Curiel - guitarrista

Traa Daniels - bajista

Noah Bernardo - baterista